Deddington (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Deddington (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire